Doubleday se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Doubleday
 Edward Doubleday
 Henry Doubleday